Stamboom Jan I van Polanen, stamboom van de pandheer van Breda.
Stamboom Jan II van Polanen, stamboom van diens opvolger, de heer van Polanen, van de Lek en Breda. 
Stamboom Jan III van Polanen, stamboom van diens opvolger, heer van Polanen